Endla bezeichnet

 Endla (Jõgeva), Ort in der Landgemeinde Jõgeva im Kreis Jõgeva, Estland
 Endla (Saaremaa), Ort in der Landgemeinde Saarema im Kreis Saare, Estland
 Endla (Theater), Theater in Pärnu, Estland
 Endla (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in Zentral-Estland